Максимята — название населённых пунктов в России:

 Максимята — деревня в Нолинском районе Кировской области.
 Максимята — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Максимята — исчезнувшая деревня в Шарканском районе Удмуртской АССР.